Потреро ел Каризо има више значења:

 Потреро ел Каризо, Криспин Барба (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро ел Каризо (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику